Storgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland

Österbotten 

 Storgrynnan (i Värlaxfjärden, Korsholm), Österbotten, 
 Storgrynnan (i Skinnarfjärden, Korsholm), Österbotten, 
 Storgrynnan, Korsnäs, Österbotten, 
 Storgrynnan, Malax, Österbotten,

Åland 

 Storgrynnan, Finström, Åland, 
 Storgrynnan (Lumparland, Åland),

Se även
Storgrund
Storgrundet
Storbådan
Lillgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar